In der Mongolei gibt es 24 Nationalparks mit einer Gesamtfläche von 96.152 km² sowie 18 Naturschutzgebiete (Strictly Protected Areas) mit einer Gesamtfläche von 108.947 km². Darüber hinaus gibt es 20 Naturreservate (Nature Reserves) mit einer Fläche von 20.022 km² und 9 Naturdenkmäler (Natural and Historical Monuments) mit einer Fläche von mehr als 1.000 km².

Nationalparks 
Nationalparks () (Stand 2010):

Streng geschützte Naturreservate 
Strenge Schutzgebiete () (Stand 2010):

Naturreservate 
Naturreservate () (Stand 2010):

Naturdenkmäler 
Naturdenkmäler () (Stand 2010):

Einzelnachweise

Literatur 
 Bernd Steinhauer-Burkart, Alois Liegl: Gorkhi-Terelj National Park and Khan Khentee Strictly Protected Area,. Nature Guide No. 2, ECO Nature Edition, Mongolia 2001, ISBN 3-935803-10-9.
 Bernd Steinhauer-Burkart: Gobi Gurvansaikhan National Park. Nature Guide No. 1, ECO Nature Edition, Mongolia 2008, ISBN 978-3-935803-00-7.
 Petra Kaczensky, Chris Walzer, Bernd Steinhauer-Burkart: Great Gobi B Strictly Protected Area. Nature Guide No. 3, ECO Nature Edition, Mongolia 2005, ISBN 3-935803-21-4.
 Bernd Steinhauer-Burkart: Hustai Nuruu National Park. Nature Guide No. 5, ECO Nature Edition, Mongolia 2010, ISBN 978-3-935803-40-3.

Weblinks 
 Geografischer Überblick über die Schutzgebiete in der Mongolei (mongolisch)

!
!